«Rooster» () — песня американской гранж-группы Alice in Chains, четвёртый сингл из их второго альбома Dirt. Композиция была выпущена в качестве четвёртого сингла в 1993 году. Песня провела 20 недель в американском чарте Hot Mainstream Rock Tracks, где достигла 7-го места. «Rooster» фигурирует в концерном альбоме Unplugged (1996), а также во всех ключевых сборниках коллектива: Music Bank (1999), Greatest Hits (2001) и The Essential Alice in Chains (2006). Помимо этого демоверсия песни была включена в сборник Music Bank.

Тематика песни 
Песня была написана гитаристом Джерри Кантреллом в качестве дани своему отцу, Джерри Кантреллу-старшему, который служил в армии США во время войны во Вьетнаме. «Задира» () — это детское прозвище, которым Кантрелла-старшего наградил его прадед из-за «дерзкого» характера подростка и его причёски — торчащие на макушке волосы напоминали петушиный гребень .

Прозвище «Петух» () зачастую ошибочно приписывается солдатам, несущим пулемет M60 («Гордо шагающие пулеметчики»),  из которого создаёт контур напоминающий петушиный хвост. Также, это прозвище ошибочно приписывают 101-й воздушно-десантной дивизии — в которой служил отец Кантрелла — солдаты которой носили шевроны с изображением белоголового орла. Поскольку во Вьетнаме не водятся эти птицы, вьетнамцы сравнивали это изображение с курицами, что привело бы к уничижительному выражению «цыплята» () .

Кантрелл написал песню в начале 1991 года, когда гостил в доме Криса Корнелла и его жены Сьюзан Сильвер (менеджера Alice in Chains) в Сиэтле. Поздно ночью, в одиночестве, музыкант размышлял об отце и о психологических шрамах, полученных им во время пребывания во Вьетнаме, которые привели к распаду их семьи. Кантрелл написал текст от лица своего отца. Комментируя содержание песни гитарист отмечал: 

В 1992 году в интервью журналу Guitar for the Practicing Musician, отвечая на вопрос: «Чувствуете ли вы, что обращались [к своему отцу] через эту песню?», Кантрелл ответил: 

В примечаниях к сборнику Music Bank, Кантрелл написал о песне следующее:

Список композиций

Участники записи 
 Лейн Стэйли — ведущий вокал
 Джерри Кантрелл — бэк-вокал, гитары
 Майк Старр — бас-гитара
 Шон Кинни — ударные, перкуссия

Чарты

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 Обзор песни «Rooster» на сайте Allmusic

Песни Alice in Chains
Синглы Columbia Records
Песни 1993 года
Синглы 1993 года
Синглы по алфавиту
Песни по алфавиту
Песни гранжа